Il BMW Tennis Championship  è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento. Faceva parte dell'Challenger Tour. Dopo l'edizione inaugurale del 2004 giocata a Boca Raton, Florida, tutte le altre vennero giocate dal 2005 al 2010 al Sunrise Tennis Club di Sunrise, negli Stati Uniti, un 'impianto aperto nel 2001 che aveva subito ricevuto premi quali l' Outstanding Facility Award dalla USTA, associazione tennistica statunitense.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni